Ахтем Маратович Закиров (род. , Крымское, , Крым, Украина) — российский боксёр-любитель, выступающий в наилегчайшей весовой категории. Мастер спорта международного класса (2021), бронзовый призёр чемпионата мира (2021), чемпион Всероссийской Спартакиады (2022) в любителях.

Биография 

Родился 13 мая 1998 года в селе Крымское Сакского района Крыма на Украине.
По национальности крымский татарин.

Начал заниматься боксом в спортивной школе села Охотниково, тренеры Вилен Сейтосманов и Редван Абдураманов. В настоящее время представляет Республику Крым и Новосибирскую область.

Любительская карьера 
В 2020 году стал чемпионом России среди молодёжи до 22 лет. В декабре 2020 года на чемпионате России завоевал серебряную медаль в весовой категории до 52 кг, уступив в финале Василию Егорову. В сентябре 2021 году в финальном матче чемпионата России в категории до 51 кг взял реванш у Егорова и завоевал золотую медаль.

Чемпион Европы 2021 года среди молодёжи до 22 лет.

Бронзовый призёр Чемпионата мира 2021 года в Белграде. Он уступил американцу Роско Хиллу в полуфинале.

Профессиональная карьера 
Собирался дебютировать на профессиональном ринге 11 декабря 2021 года в Екатеринбурге (Россия).

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры России
Боксёры 2020-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Мастера спорта России международного класса